Succéromanen ur Allers, Hennes, Hemmets Journal, Saxons och Svensk Damtidning är en serie kärleksromaner utgivna av B. Wahlströms bokförlag. Kärleksromanerna utspelar sig i nutida miljöer och har tidigare publicerats som följetonger i tidningen Allers, Hennes, Hemmets Journal, Saxons och Svensk Damtidning.

Succéroman ur Allers var en bokserie som gavs ut av Askild & Kärnekull Förlag AB. Dessa kärleksromaner hade alla gått som följetong i tidningen Allers. 

Bokserier